Pihl är ett svenskt efternamn som 2018 bars av 2 294 personer. Pihl var ett vanligt soldatnamn.

Personer med efternamnet Pihl

 Abraham Pihl (1756–1821), norsk präst och astronom
 Alice Pihl Salvesen (1869–1959), norsk målare
 Alma Pihl (1888–1976), finländsk smyckesdesigner
 Andreas Pihl (född 1973), svensk ishockeyspelare
 Axel Pihl (1838–1927), svensk trädgårdsman
 Carl Abraham Pihl (1825–1897), norsk ingenjör och järnvägsbyggare
 Einar Pihl (1926–2009), svensk kanotist
 Gunnar Th:son Pihl (1898–1973), svensk journalist
 Hasse Pihl, svensk radiopratare
 Helena Pihl (född 1955), svensk friidrottare
 Oluf Pihl (1822–1895), norsk ingenjör
 Ove Pihl (född 1938), svensk art director
 Pelle Pihl (1910–1989), svensk medeldistanslöpare
 Raimo Pihl (född 1949), svensk friidrottare
 William Roberton Pihl (1859–1945), norsk ingenjör
 Yngve Pihl (1918–1996), svensk ingenjör

Övrigt 
 Anna Pihl, dansk TV-serie
 E. Pihl & Søn, ar ett danskt, multinationellt byggföretag

Referenser

Norska efternamn
Svenska efternamn
Soldatnamn